Alemparte puede referirse a:

 Alemparte (Lalín), lugar y parroquia del concello de Lalín.
 Alemparte (Antas de Ulla), lugar de la parroquia de Dorra, concello de Antas de Ulla.
 Alemparte (Líncora), lugar de la parroquia de Líncora, concello de Chantada.
 Alemparte (Mariz), lugar de la parroquia de Mariz, concello de Chantada.
 Alemparte (La Estrada), lugar de la parroquia de Ouzande, concello de La Estrada.
 Alemparte (Frades), lugar de la parroquia de Céltigos, concello de Frades.
 Alemparte (Guntín), lugar de la parroquia de Pradeda, concello de Guntín.
 Alemparte (Irijo), lugar de la parroquia de Loureiro, concello de Irijo.
 Alemparte (Busto), lugar de la parroquia de Busto, concello de Lalín.
 Alemparte (La Peroja), lugar de la parroquia de Gueral, concello de La Peroja.
 Alemparte (Puenteareas), lugar de la parroquia de Areas, concello de Puenteareas.
 Alemparte (Rodeiro), lugar de la parroquia de O Salto, concello de Rodeiro.
 Alemparte (San Amaro), lugar de la parroquia de Las, concello de San Amaro.
 Alemparte (Villar de Barrio), lugar da parroquia de As Maus, concello de Villar de Barrio.
 Alemparte (Vivero), lugar de la parroquia de Landrove, concello de Vivero.
 Cima de Alemparte, lugar de la parroquia de Busto, concello de Lalín.